Саввушинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Саввушка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1318 человек, в том числе 617 мужчин и 701 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1302 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Новохарьковка,
 село Саввушка.

Примечания 

Муниципальные образования Змеиногорского района
Сельские поселения Алтайского края